Superband (кор. 슈퍼밴드) — это южнокорейское шоу талантов, спродюсированное каналом JTBC в 2019, где инди-музыканты были приглашены для создания групп, соревнующихся между собой. Победителем стала группа Hoppipolla.

Средний рейтинг зрителей составил около 3 %, и шоу получило как положительные, так и отрицательные отзывы. Концепция и её жанровое разнообразие получили высокую оценку, в то время как СМИ подвергли резкой критике отсутствие женщин-участников.

Помимо группы-победителя Hoppipolla, другие группы, занявшие 2-е и 3-е места, LUCY и Purple Rain соответственно, также подписали контракт с лейблами.

Сформированные группы участников 
 Hoppipolla (кор. 호피플라)
 LUCY (кор. 루시)
 Purple Rain (кор. 퍼플레인)
 Moné (кор. 모네)
 Aftermoon (кор. 애프터문)
 People on the Bridge (кор. 피플 온 더 브릿지)
 BANDAGE (кор. 밴디지)

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт

Реалити-шоу
Программы телеканала JTBC
Музыкальные конкурсы
Телесериалы 2019 года